Прем'єр-ліга 2016–2017 () — 25-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. 

Сезон розпочався 13 серпня 2016 року. Чемпіоном Прем'єр-ліги вшосте стало Челсі.

У змаганні брали участь 20 клубів. Новими клубами стали «Бернлі», «Мідлсбро» та «Галл Сіті».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи

Нагороди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 Прем'єр-ліга на soccerway 

2017
Англія
Англія
2016 в англійському спорті
2017 в англійському спорті